

Prénom 
Lindsay est un prénom courant en langue anglaise.

Patronyme 

 Alec Lindsay (1948-), footballeur anglais ;
 Amy Lindsay (1966-), actrice américaine ;
 Andrea Lindsay (19?-), chanteuse canadienne francophone ;
 Bert Lindsay (1881-1960), joueur canadien de hockey sur glace et père de Ted Lindsay ;
 Charles Lindsay (1816-1889), soldat britannique, courtisan et homme politique conservateur ;
 Charles Lindsay (né en 1961), artiste plasticien américain ;
  ;
 Fernand Lindsay (1929-2009), directeur artistique, professeur et organiste québécois ;
 George Lindsay (1863-1905), joueur écossais de rugby à XV ;
 Gillian Lindsay (1973-), rameuse britannique ;
 Howard Lindsay (1889-1968), scénariste, acteur et producteur américain ;
  ;
 Jeff Lindsay (né en 1952), musicien, comédien et écrivain américain ;
 , page d'homonymie ;
 Joan Lindsay (1896-1984), autrice australienne ;
 John Lindsay (1921-2000), homme politique américain ; 
 Joseph Lindsay (1858-1933), footballeur écossais ;
 Kylie Lindsay (née en 1983), joueuse de squash néo-zélandaise ;
 Maria Lindsay (1827-1898), compositrice anglaise ; 
 Margaret Lindsay (1910-1981), actrice américaine ; 
 Ninian Lindsay (1753-1828), homme politique du Nouveau-Brunswick ;
 Norman Lindsay (1879-1969), artiste et écrivain australien ;
 Paul Lindsay (1943-2011), écrivain américain, auteur de roman policier ;
 Phillip Lindsay (1994-), joueur américain de football américain ;
  ;
 Ronald Lindsay (1877-1945), homme politique britannique ;
 Sarah Lindsay (née en 1980), patineuse de vitesse sur piste courte britannique.

Toponyme 

 Lindsay, ville de Californie ;
 Lindsay, ville de l'Ontario ;
 Lindsay, localité du comté de Cooke au Texas ;
 Lindsay, localité du comté de Reeves au Texas ;
 Lindsay, localité du Nebraska ;
 Lindsay, ville de l'Oklahoma.

Divers 
 Quatuor Lindsay, un quatuor à cordes britannique
 Trophée Ted-Lindsay, trophée de hockey sur glace de la Ligue nationale de hockey

Homonymie de localités aux États-Unis
Homonymie de prénom
Prénom anglais
Prénom américain
Prénom féminin
Patronyme anglais